Ши́рино — топоним:
 Ширино (река) — река в Рязанской и Тамбовской областях
 Ширино — деревня в Муромском районе Владимирской области;
 Ширино — деревня в Можайском районе Московской области;
 Ширино (Рязанская область) — деревня в Сапожковском районе Рязанской области
 Ширино (станция) — бывшая железнодорожная станция в Новомосковском районе Тульской области